

Geografia 
 Ozora – comune nella provincia di Tolna in Ungheria
 Ōzora – cittadina nella prefettura di Hokkaidō in Giappone

Persone 
 Naomi Ōzora – doppiatrice giapponese
 Kanon Ōzora – idol giapponese

Altro 
 Ōzora – linea ferroviaria in Giappone
 Tsubasa Ozora – nome originale giapponese di Oliver Hutton, protagonista del manga Capitan Tsubasa